Cerin oder Čerin ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Gnezda Čerin (* 1999), slowenischer Fußballspieler 
 Primož Čerin (* 1962), jugoslawischer Radrennfahrer
 Snješko Cerin (* 1955), jugoslawischer Fußballspieler